Гавірія або Ґавірія () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Ерман Гавірія — колумбійський футболіст
 Сесар Ґавірія — 28-й президент Колумбії

Див. також 
 Габірія